Niemcy:
 Butzbach – miasto w kraju związkowym Hesja, w powiecie Wetterau
 Butzbach – rzeka, dopływ Fils

Osoby:
 Georg Butzbach – niemiecki bokser
 Johannes Butzbach – pisarz